O Porangatu Atlético Clube é um clube brasileiro de futebol de Porangatu no norte de Goiás. Disputou o Campeonato do Norte Goiano de Futebol de 2007, organizado pela Liga Desportiva do Norte Goiano, do qual foi campeão. O clube é mantido pela prefeitura de Porangatu através da Lei 2239-06 do município.

Superliga do Norte Goiano 2017 

Disputou a Superliga do Norte Goiano de Futebol 2017, finalizando a competição na sétima posição apenas e ainda viu seu maior rival, o Vila Nova ECP chegar a final e ser derrotado pelo Barcelona Futebol Clube de Uruaçu.

Clubes de futebol de Goiás
Porangatu